Soral steht für:

 Soral GE, Ort im Kanton Genf, Schweiz
 Soral (Flechte), Oberflächenstruktur bei Flechten

Soral ist der Familienname folgender Personen:

 Agnès Soral (* 1960), schweizerisch-französische Schauspielerin
 Alain Soral (* 1958), schweizerisch-französischer rechtsextremer Essayist und Schauspieler
 Bensu Soral (* 1991), türkische Schauspielerin 
 Hande Soral (* 1987), türkische Schauspielerin